The Girl Said No est le titre de plusieurs œuvres :

 The Girl Said No est le titre original du film américain Mademoiselle, écoutez-moi donc ! réalisé par Sam Wood, sorti en 1930.
 The Girl Said No, film américain réalisé par Andrew L. Stone, sorti en 1937.